Schulzke ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Schulz.

Namensträger 
 Carola Schulzke (* 1969), deutsche Chemikerin
 Hans-Peter Schulzke (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Kurt Schulzke (1950–2017), deutscher Maler und Musiker

Siehe auch 
 Schulzke’s Skandal Trupp, deutsche Musikband 

Familienname